Трифу́нович () — сербская фамилия. Известные носители:
 Трифунович, Владимир (род. 1921) — югославский селекционер растений.
 
 Трифунович, Митар (1880—1941) — югославский рабочий, сержант Королевской сербской армии, коммунист, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Трифунович, Петар (1910—1980) — югославский шахматист, гроссмейстер.
 Трифунович, Радмила (1919—1943) — югославская сербская партизанка Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.